Laurent Banide (Alès, 1968. január 26. –) francia labdarúgóedző. Édesapja a szintén edző Gérard Banide.

Források 
Laurent Banide adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1968-ban született személyek
Alèsiek
Francia labdarúgóedzők
Az AS Monaco FC vezetőedzői
Élő személyek
A Ligue 1 edzői